Риисе () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Риисе, Бьорн Хельге (род. 1983) — норвежский футболист.
 Риисе, Йон Арне (род. 1980) — норвежский футболист.
 Риисе, Родни (1942—2009) — норвежский хоккеист.
 Риисе, Хеге (род. 1969) — норвежский футбольный тренер и бывшая полузащитница.

 Риисе-Ханссен, Нильс Антон — норвежский кёрлингист.

См. также
Риис, Кристина (род.1982) — норвежская актриса радио и телевидения.